Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 65 dans le monde.

 Route fédérale 65 en Allemagne
 Route 65 en Ontario, Canada
  aux États-Unis
 Interstate 65 aux États-Unis
 Route européenne 65
 Route principale 65 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route 65 en Islande
 Route I/65 en Slovaquie
  dans certains pays